Миро́н и Ми́рон, Мироний (от  — миро, благоухание; источающий миро) — мужское личное имя и фамилия.

Греческое по происхождению, изначально использовалось православными и греко-католиками. С XX века получило распространение среди евреев как кинуй (светский заменитель) иудейского имени Меир (Меер).

Носители имени 
 Ми́рон из Елевфер — греческий скульптор середины V в. до н. э.

 Мирон (ум. кон. I в.?) — священномученик, епископ Тамасский, память .
 Мирон (III или IV век) — чудотворец, святитель, епископ Критский, память .
 Мирон (ум. 1793) — новомученик.
 Мирон (1868—1939) — румынский государственный и религиозный деятель, патриарх Всея Румынии (1925—1939), премьер-министр Румынии (1938—1939).

 Мирон Кизический (около 201—250) — пресвитер Ахайи (Греция), священномученик, святой христианской церкви. Память .
 Мирон Критский — мученик, память .

 Мирон (Мазур) (род. 1962) — епископ Украинской грекокатолической церкви, член монашеской ордена василиан святого Иосафата.
 Мирон (Романул) (1828—1898) — архиепископ Сибиуский, митрополит Трансильванский (1874—1898) Румынской православной церкви.
 Мирон (Ходаковский) (1957—2010) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Гайновский.

Носители фамилии 
 Мирон, Гастон (1928—1996) — выдающийся франкоканадский поэт, публицист и издатель.
 Мирон, Дмитрий («Андрей Орлик», 1901—1942) — деятель ОУН, первый комендант Киевского куреня.
 Мирон, Дмитрий Савельевич (1975—2016) — российский актёр театра и кино.
 Мирон, Дмитрий (?) — участник российско-украинской войны. Герой ЛНР. 
 Мирон, Франсуа (1560—1609) — префект (купеческий прево) Парижа в начале XVII века.

Топонимы 
 Мирон (Мерон) — гора в Израиле.
 Мирон-Ёль — река в России, протекает в Республике Коми. Устье реки находится в 2 км по правому берегу реки Нибель.
 Эль-Мирон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эль-Мирон — пещера в испанском муниципалитете Рамалес-де-ла-Виктория (Кантабрия).

Другое 
 Мирон-усач — иное название рыбы обыкновенный усач.
 Мирон — польский дворянский герб.
 Мирон — анонимное лицо (группа лиц) вывешивающее по республике Беларусь бело-красно-белые флаги в публичных местах.

Примечания